Courtefontaine kan syfta på:
 Courtefontaine, Doubs
 Courtefontaine, Jura